Лерио (Lerio) — фамилия. Известные носители:

 Лерио, Арлан (род. 1976) — филиппинский боксёр.
 Лерио, Данило (род. 1980) — филиппинский боксёр.